Première course du championnat du monde de vitesse moto 2012, le neuvième Grand Prix moto du Qatar, a eu lieu sur le circuit international de Losail, du 6 au  devant plus de 8 604 spectateurs (15 603 sur les 3 jours).

Cette compétition voit pour la première fois la classe MotoGP 1 000 cm introduite pour 2012 et les débuts de la classe remplaçante des 125 cm, les Moto3.

Classement des MotoGP

Classement des Moto2

Classement des Moto3

Liens externes 
 Classements sur le site officiel

Références

2012
Sport au Qatar en 2012
Qatar
Sport en avril 2012